Plaats in Indonesië
 Plakaran (Moga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Plakaran (Arosbaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Plakaran (Jrengik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java